Asterix bei den Briten bezeichnet:

 Asterix bei den Briten (Comic), Comic aus der Asterix-Reihe
 Asterix bei den Briten (Film), darauf basierender Film